RHS est un sigle qui signifie :
 Red Hat Software entreprise distribuant une version de Linux ;
 , terme anglais désignant
 en programmation informatique, la partie droite d'une affectation
 en mathématiques, le terme à droite du signe égal d'une équation ou du terme à droite du signe d'inégalité d'une inéquation (Right Hand Side).
 sulfure de rhodium
 résumé hebdomadaire de séjour hospitalier
 Royal Hospital School
 Royal Horticultural Society
 The Rocky Horror Show
 Rudolf-Harbig-Stadion
Rectangular Hollow Section, un type de profilé métallique utilisé surtout en construction

Sigle de 3 caractères